Кветта (; ; ) — один из 30 округов пакистанской провинции Белуджистан.

История 
До 2000 года округ входил в состав .

Административно-территориальное деление 
Округ делится на два техсила — Кветту и Панджпай.

Население 
В округе проживают белуджи и пуштуны. Эти две нации объединяет общая религия — ислам. Говорят они на языке белуджи и пушту (оба языка индоиранской ветви индоевропейской языковой семьи). Жители округа заняты кочевым скотоводством и сельским хозяйством (выращивают пшеницу, ячмень, просо, кукурузу и картофель)

Природные ресурсы 
Округ богат на природные ресурсы. Есть уголь, природный газ, хром и другие полезные ископаемые.

Ссылки 
 History of Quetta 

Округа пакистанского Белуджистана